Hochstadt ist ein Ortsname:
 Hochstädt (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Hochstädt ist ein Familienname:
 Erich Hochstädt (1929–2009), emeritierter Professor, Dekan und Rektor der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

Siehe auch:
 Hochstadt
 Hochstatt
 Hochstätt
 Hochstedt
 Hochstett
 Höchstadt
 Höchstädt